Кайсери́ (, , ):
 Кайсери — город в Турции, административный центр одноимённого ила (вилаята).
 Кайсери — ил (вилаят) в центре Турции.

См. также 
 «Кайсериспор» — турецкий футбольный клуб из города Кайсери.
 «Кайсери Эрджиесспор» — турецкий футбольный клуб из города Кайсери.